Euclides da Cunha (scrittore), scrittore brasiliano
Euclides da Cunha (Bahia), cittadina dello stato di Bahia, in Brasile
Euclides da Cunha Paulista, cittadina dello Stato di San Paolo, in Brasile